Betbeder peut désigner :

Patronymes 
 Faustin Betbeder (1847-1914), caricaturiste français ;
 Louis Betbeder (1901-1986), joueur d'échecs français ;
 Pierre Lamazou-Betbeder (1895-1951), homme politique français ;
 Sébastien Betbeder (1975-), réalisateur et scénariste français ;
 Stéphane Betbeder (1971-), scénariste de bande dessinée français.

Toponymes 
 Betbeder, localité rurale argentine située dans le département de Nogoyá, dans la province d'Entre Ríos ;
 Îles Betbeder, archipel de l'Antarctique.

Patronyme français